Chauvet ist der Familienname folgender Personen:

 Jules-Adolphe Chauvet (1828–1906), französischer Maler und Kupferstecher
 Benoît Chauvet (* 1981), französischer Skilangläufer
 Carole Chauvet (* 1950), französische Schauspielerin
 Patrick Chauvet (* 1951), Domdekan der Kathedrale Notre-Dame de Paris
 Charles-Alexis Chauvet (1837–1871), französischer Komponist
 Gustave Chauvet (1840–1933), französischer Geologe, Prähistoriker und Archäologe
 Jean-Marie Chauvet, Höhlenforscher, siehe auch Chauvet-Höhle
 Jeremias Chauvet († 1696), kursächsischer Generalfeldmarschall
 Loïc Chauvet (* 1988), Fußballspieler aus Martinique 

 Patricia Chauvet (* 1967), französische Skirennläuferin